Templo de Vênus Ericina (Capitólio)
 Templo de Vênus Ericina (Quirinal)
 Templo de Vênus Ericina (Erice)